Жила:
 Жи́ла в электронике — электрическое соединение, состоящее из кабеля определённой длины или припаиваемый конец, идущий от устройства.
 Токопроводя́щая жи́ла — элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока. С ним связаны понятия:
 Однопроволочная жила — сплошной () проводник.
 Многопроволочная жила — сплетённый из жил один проводник.
 Многожильный кабель, многожильный провод — несколько проводов, изолированных друг от друга и объединённых общей изолирующей оболочкой.
 Жи́ла в геологии.
 Жи́ла — синоним сухожилия и материалов из него — жилы (материал).
 Жила — отверстие в горах и разных местностях.

Фамилия 
 Жила, Андриан Лаврентьевич (1938—2011) — советский футболист, вратарь.
 Жила, Дмитрий Никитович (1903 — ?) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель.
 Жила, Иван (?—1737) — запорожский казак, один из руководителей гайдамацкого движения на Правобережной Украине в 1730-х годах.
 Жила, Никон Степанович (род. 1976) — российский дирижёр, регент, художественный руководитель Хора московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
 Жила, Пётр (род. 1987) — польский прыгун с трамплина.
 Жила, Фёдор Никитович (1923—1991) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также